Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

La sextuple vainqueure de l'US Open Serena Williams a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à l'issue du tournoi.

Forfaits 
On note les forfaits d'Anastasia Pavlyuchenkova, de l'Allemande Angelique Kerber, de la Slovaque Kristína Kučová et de la Tchèque Markéta Vondroušová.

Elles sont respectivement remplacées par Tatjana Maria, Rebecca Marino, Jule Niemeier et Kamilla Rakhimova.

Pendant le tournoi 
En disputant son  tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet améliore son record qu'elle co-détenait avec Ai Sugiyama.

Vainqueure de Wimbledon deux mois plus tôt, Elena Rybakina est battue dès le premier tour par Clara Burel. La tenante du titre Emma Raducanu est également éliminée au premier tour par Alizé Cornet. Serena Williams, qui dispute son dernier tournoi professionnel, bat la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit au deuxième tour. La numéro 3 mondiale María Sákkari est, elle aussi, battue à ce stade par la Chinoise Wang Xiyu. À l'issue du deuxième tour, 16 têtes de série sont éliminées dont 9 au premier tour.

L'Allemande de 34 ans Andrea Petkovic annonce mettre un terme à sa carrière à l'issue du tournoi. Elle dispute son dernier match au premier tour contre Belinda Bencic.

En s'inclinant face à Ajla Tomljanović, Serena Williams a vraisemblablement disputé le dernier match de sa carrière, commencée 27 ans plus tôt et jalonné d'immenses succès, dont 39 en Grand Chelem (23 en simple, 14 en double, au côté de sa sœur Venus, et 2 en double mixte avec Max Mirnyi) et 4 médailles d'or aux Jeux olympiques (1 en simple, 3 en double). À l'issue de sa défaite, elle a déclaré qu'elle ne savait pas encore vraiment si elle venait de disputer son dernier match.

La Française Caroline Garcia se qualifie pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.

En se qualifiant pour les demi-finales, la Tunisienne Ons Jabeur devient la première joueuse issue du continent africain à atteindre ce stade de la compétition à l'US Open. De facto, elle devient également la première à se hisser en finale à Flushing Meadows.

La numéro 1 mondiale Iga Świątek devient la première joueuse d'origine polonaise à atteindre la finale du tournoi de l'US Open.

Lauréate 
La Polonaise Iga Świątek remporte le tournoi en battant en finale Ons Jabeur. Il s'agit du  titre WTA de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem et le  de la saison.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2022

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2022
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022